Shimodate (jap. ) bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Ibaraki: Shimodate (Ibaraki) (heute: Chikusei)
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Shimodate (Han)